Municipio de Harris puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

 Municipio de Harris (Arkansas)
 Municipio de Harris (condado de Franklin, Carolina del Norte)
 Municipio de Harris (condado de Stanly, Carolina del Norte)
 Municipio de Harris (condado de Fulton, Illinois)
 Municipio de Harris (condado de St. Joseph, Indiana)
 Municipio de Harris (condado de Menominee, Míchigan)
 Municipio de Harris (condado de Itasca, Minnesota)
 Municipio de Harris (condado de Ripley, Misuri)
 Municipio de Harris (condado de Ottawa, Ohio)
 Municipio de Harris (condado de Centre, Pensilvania)